Guilherme II, o do Meio (29 de abril de 1469 – Cassel, 11 de julho de 1509), foi Conde da Baixa Hesse, a partir de 1493, e Conde da Alta Hesse, após a morte de seu primo, Guilherme III, Conde da Alta Hesse, em 1500.

Vida 
Guilherme II, também é chamado de "Guilherme do Meio" para distingui-lo de seu irmão mais velho, "Guilherme I, o Velho", e seu primo "Guilherme III, o Jovem". Seus pais eram Luís II, o Franco (1438-1471), e Matilde, filha do Conde Luís II de Württemberg.

Guilherme II tornou-se Landgrave da Baixa Hesse em 1493, depois que seu irmão, Guilherme I, renunciou.

Em 1500, Guilherme II unificou o Condado de Hesse, após a morte de seu primo, Guilherme III. Em 1503, o imperador Maximiliano I encarregou Guilherme de executar o banimento do Eleitor Filipe do Palatinado.

Casamentos e descendência 
Em 9 de novembro de 1497, Guilherme II casou com Iolanda, filha de Frederico II de Vaudémont. Ela faleceu em 21 de maio de 1500, depois o casamento gerou um filho, Guilherme (27 de março de 1500 – 8 de abril de 1500). 
No mesmo ano, em 20 de outubro, ele se casou pela segunda vez, com Ana de Mecklemburgo-Schwerin (14 de setembro de 1485 – 12 de maio de 1525), com quem teve três filhos:

 Isabel de Hesse (4 de março de 1502 – 6 de dezembro de 1557)
 Madalena (18 de julho de 1503 – setembro de 1504)
 Filipe I de Hesse, (13 de novembro de 1504 – 31 de março de 1567)

Antecedentes

Ligações externas 
 Wilhelm II, v. Hessen, Allgemeine Deutsche bqf p
 O Wikisource: Allgemeine Deutsche bqf p, "Wilhelm II. (Landgraf von Hessen)"
 Genealogia de William II
 

Nascidos em 1469
Mortos em 1509
Casa de Hesse
Condes de Hesse